Рауль Николаевич Рума (1855—1909) — русский , библиофил и гигиенист бельгийского происхождения; действительный статский советник.

Биография 
Родился 15 октября 1855 года в городе Люттих (ныне Льеж), Бельгия, в семье потомственного оружейника, приехавшего в Россию и работавшего на Ижевском заводе.

Первоначальное образование получил в Симбирской гимназии. Затем окончил Казанский университет, получив звание домашнего учителя, и был допущен преподавать французский язык в Сарапульское реальное училище. С 1 июля 1877 года преподавал французский язык в Пермском Алексеевском реальном училище. В 1878—1881 годах по совместительству вёл этот же предмет в Пермской духовной семинарии. Одновременно, с октября 1879 года, преподавал гигиену в Мариинской женской гимназии.

Кроме преподавательской работы, Рауль Николаевич занимался журналистикой и библиотечным делом. Был участником двух первых сборников Ф. Павленкова «Вятская незабудка». Планировал выпустить «Пермскую незабудку», но задуманное не реализовал. С конца 1870-х годов сотрудничал в «Пермских губернских ведомостях» (в 1882—1885 годах был редактором неофициальной части газеты). Подготовил к печати Календари Пермской губернии за 1883—1887 годы. Также был известен как библиофил — с 1879 года в Перми существовала частная библиотека Р. Н. Румы и его жены Екатерины Герасимовны, включавшая более 

Р. Н. Рума получил известность своими исследованиями в области санитарно-гигиенического состояния Перми и Пермской губернии. Его статьи на эту тему печатались в московских изданиях (под литературным псевдонимом — «Р-а») и получили высокую оценку столичных ученых. Однако в Прикамье его работа не нашла должной поддержки. Несмотря на это, в ноябре 1886 года в Перми открылась первая в России санитарная станция, и Рауль Николаевич Рума стал её первым заведующим. В Перми издал книгу «К гигиене рудокопов» (1882) — первое научное исследование условий работы и жизни уральских горняков.

Из-за конфликта с земскими врачами он уехал в августе 1888 года из Перми. Работал секретарем Черниговского статистического комитета. С 1899 года был окружным инспектором Фабричной инспекции Поволжского округа в Нижнем Новгороде. Хорошо был знаком с О. Ф. Николаи (1855—1888) — управляющим Омутнинским заводом Глазовского уезда Вятской губернии.
 
Умер 3 августа 1909 года в Нижнем Новгороде.

Литература 
 Энциклопедия земли Вятской. — Киров, 1996. — Т. 6 : Знатные люди.

Примечания

Ссылки 
 Рума Рауль Николаевич
 Вятские книголюбы

Выпускники Симбирской гимназии
Выпускники Казанского университета
Действительные статские советники
Библиофилы Российской империи
Библиофилы XIX века
Библиофилы XX века
Медики по алфавиту
Гигиенисты Российской империи
Медики XIX века
Медики XX века